Дичко — українське прізвище.

 Дичко Євдокія — українська актриса.
 Дичко Іван Федорович — казахський боксер.
 Дичко Леся Василівна — український композитор.
 Дичко Лаврентій Васильович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.

Українські прізвища